Give Me Love (Give Me Peace on Earth) - canção de George Harrison
 Give Me Love (canção) - canção de Ed Sheeran
 Give Me Love (álbum) - álbum de Dominó

Desambiguação